Karel III. je jméno těchto panovníků:

 Karel III. Tlustý (839–888) – římský císař (881–887), východofranský (876–887), západofranský (884–888) a italský (879–887) král
 Karel III. Francouzský, zvaný Prostý či Prosťáček (879–929) – západofranský král (898–923)
 Karel III. Šlechetný (1361–1425) – navarrský král (1387–1425)
 Karel III. Neapolský, též Karel, vévoda z Durazza či Karel z Drače (1345–1386) – neapolský (1381–1386) a uherský (1385–1386) král
 Karel III. Bourbonský (1490–1527) – francouzský vojevůdce
 Karel III. Ferdinand (1823–1854) – parmský vévoda (1849–1854)
 Karel III. Španělský (1716–1788) – španělský král (1759–1788) a jako Karel VII. Neapolský i neapolský král (1734–1759)
 Karel III. Monacký (1818–1889) – monacký kníže (1856–1889)
 Karel Eduard Stuart (1720–1788) – sám sebe označoval za britského krále Karla III.
 Karel Josef Lotrinský (1680–1715) – olomoucký biskup jako Karel III. Lotrinský
 Karel III. Lotrinský (1543) (1543–1608) – lotrinský vévoda
 Karel VI. (1685–1740) – císař Svaté říše římské, uherský (jako Karel III.) a český král (1711–1740)
 Karel VII. Bavorský (1697–1745) – jako Karel III. českým protikrálem (v prosinci 1741), císař Svaté říše římské (1742–1745)
 Karel XIV. (1763–1844) – norský král (toho jména třetí) a švédský (1818–1844)
 Karel I. (1887–1922) – rakouský císař, český (jako Karel III.) a uherský král a rakouský arcivévoda (1916–1918)
 Karel III. Dobrý – savojský vévoda (1504–1553)
 Karel III. ze Schwarzenbergu (1824–1904) – poslanec rakouského říšského sněmu
 Karel III. Britský (* 1948) – král Spojeného království a dalších čtrnácti nezávislých států sdružených ve společenství Commonwealth realm

Rozcestníky - panovník